Jim Hall – chitarrista jazz
 Jim Hall – pilota di Formula 1
 Jim Hall – programmatore informatico

Pagine correlate 
James Hall